Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale de l’Annonciation en l’honneur de l’événement biblique de l’Annonciation :
 la cathédrale de l’Annonciation d’Alexandrie en Égypte ;
 la cathédrale de l’Annonciation d’Athènes en Grèce ;
 la cathédrale de l’Annonciation de Kazan en Russie ;
 la cathédrale de l’Annonciation de Kyoto au Japon ;
 la cathédrale de l’Annonciation de Moscou en Russie ;
 la cathédrale de l’Annonciation de Pavlodar au Kazakhstan ;
 la cathédrale de l’Annonciation de Solvytchegodsk, en Russie.

~
Annonciation